Hermano mayor puede referirse a:
 Primogénito, o hermano de mayor edad, nacido en primer lugar. 
 Menos frecuentemente, el hermano considerado mayor por cualquier otra circunstancia.
 El mayorazgo, una institución basada en el orden sucesorio.
 Abad o prior, en las comunidades religiosas que llaman a sus miembros hermanos, aunque lo habitual es que a su superior le llamen padre.
 La expresión inglesa big brother
 Gran Hermano: falso amigo con el que habitualmente se traduce al español un tópico literario originado en la novela de George Orwell 1984, que describe un mecanismo de control totalitario.
 Hermano mayor: un programa de televisión emitido en el canal español Cuatro desde 2009.
Deber del hermano mayor: Molestar a sus hermanos menores